Un millésime est le nombre désignant une année. 

 En œnologie, le millésime est l'année de récolte des raisins ayant servi à produire un vin. 
 En numismatique, le millésime est l'année de création d'une pièce, figurant sur une des faces de la pièce.

Musique 
 Millésimes, album best of de Pascal Obispo
 le Millésime, festival musical (programme surtout classique et jazz) et premier festival œnophile de France

Note 
En français, les années sont désignées par un numéral cardinal pris dans le sens d'un numéral ordinal ce qui explique qu'il est invariable. L'an un étant en fait l'an premier, l'an 1900 est le mille neuf centième et s'écrit mille neuf cent. On écrit de même mille neuf cent quatre-vingt (sans s) s'il s'agit du millésime mais mille neuf cent quatre-vingts s'il s'agit d'habitants par exemple..

Liens externes